Името Лозица носят две български села:

 Лозица (Област Бургас)
 Лозица (Област Плевен)